Buena Vista Social Club peut désigner :

 Buena Vista Social Club, groupe de musique cubain tirant son nom d'un ancien club de musique de la banlieue de La Havane et nom de l'album homonyme ;

Titres 
 Buena Vista Social Club, documentaire sur ce club réalisé par Wim Wenders en 1999.
 Buena Vista Social Club: Adios, documentaire américano-cubain réalisé par Lucy Walker en 2017.